Killer Love — дебютный студийный альбом американской певицы Николь Шерзингер, выпущенный 18 марта 2011 года на лейбле Interscope Records.

История создания 

Ещё будучи участницей Pussycat Dolls, Николь Шерзингер начала строить сольную карьеру. Николь часто была приглашённой в дуэты, в частности "Come to me" с P.Diddy, "Winning women" с Rihanna, и "You are my miracle" в дуэте с Vittorio. В 2007 году свет увидел видео на песню "Baby love" записанную в дуэте с will.i.am. Композиция должна была войти в альбом "Her Name Is Nicole". Выпуск альбома постоянно откладывался лейблом, пока вовсе не было заявлено, что релиз не состоится.

После ухода из группы Николь активно сотрудничала со многими исполнителями и продюсерами. Уже в 2010 году появился клип на песню "Poison", как промо к будущему альбому, который был выпущен в Европе 18 марта 2011 года. В США альбом не был выпущен по неизвестным причинам.

Коммерческий успех

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Николь Шерзингер
Альбомы на английском языке
Альбомы Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Трики Стюартом
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы Interscope Geffen A&M